Trigonopterygidae är en familj av insekter. Trigonopterygidae ingår i överfamiljen Trigonopterygoidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trigonopterygidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Trigonopterygidae